Jan Henryk Luksemburski (ur. 12 lutego 1322, zm. 12 listopada 1375) – książę Karyntii, margrabia morawski. Najmłodszy syn Jana Luksemburskiego i Elżbiety, brat cesarza Karola IV Luksemburskiego.

W wieku pięciu lat został wysłany do Karyntii jako narzeczony, a od 1329 mąż Małgorzaty Maultasch (1318-1369), córki Henryka Karynckiego. W 1349 na wniosek żony małżeństwo zostało unieważnione z powodu rzekomej impotencji męża. W 1349 Karol IV Luksemburski nadał Janowi Henrykowi Morawy w lenno pod warunkiem, że jego potomkowie nie będą pretendować do czeskiego tronu, dopóki będą żyć potomkowie Karola IV. Okres panowania Jana Henryka oznaczał dla Moraw czas stabilności i rozwoju.

Jan Henryk był czterokrotnie lub pięciokrotnie żonaty. Po rozwodzie z Małgorzatą Maultasch ożenił się w latach 1349-1350 z Małgorzatą opawską (?-1363), córką Mikołaja II opawskiego. Zapewne w 1363 związał się z Elżbietą cieszyńską, która jest traktowana jako żona lub konkubina Jana Henryka. Jego trzecią (czwartą) żoną została w 1364 Małgorzata (1346-14 listopada 1366), córka Albrechta II Kulawego, wdowa po Meinhardzie III. Po raz czwarty (piąty) ożenił się w 1366 z Elżbietą Oettingen.

Jan Henryk miał ślubne dzieci tylko z drugiego małżeństwa:
 Katarzyna (ur. w lutym 1353, zm. przed 17 lipca 1378),
 Jodok z Moraw (ur. w październiku 1351, zm. 18 stycznia 1411),
 Jan Sobiesław Luksemburski (ur. 1352-1355, zm. 12 października 1394),
 Prokop (ur. 1354-1355, zm. 24 września 1405),
 Elżbieta (zm. 20 listopada 1400),
 Anna (zm. przed 1405).

Miał także nieślubnych synów: Jana, proboszcza wyszehradzkiego (ur. ok. 1345; zm. 1370) oraz nieznanego z imienia (ur. 1359).

Bibliografia 
 Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner, Lexikon českých panovnických dynastií, Praha 1996.
 Štěpán V., Moravský markrabě Jošt (1354-1411), Brno 2002, s. 19.

Luksemburgowie
Urodzeni w 1322
Zmarli w 1375